Перша сіяна Маргарет Корт була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Гельгу Ніссен з рахунком 6–2, 6–4. Для Корт це був п'ятий титул на Відкритому чемпіонаті Франції, її третя підряд перемога на турнірах Великого шолома і вісімнадцята загалом. Потім вона виграє останні два турніри Великого шолома того року, таким чином ставши першою серед жінок, які виконали календарний Великий шолом за часів Відкритої ери.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1970 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
1970 у жіночому тенісі
1970 у французькому спорті